Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)

 Jose Luis Damiani (quarti di finale)
 Ricardo Cano (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1981